Trojizke (ukrainisch ; russische Entsprechung Троицкое/Troizkoje) ist der Name von Ortschaften in der Ukraine:

 Trojizke – Siedlung städtischen Typs in der Oblast Luhansk

 Trojizke (Kupjansk) – Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk
 Trojizke (Nowomoskowsk) – Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nowomoskowsk
 Trojizke (Pawlohrad) – Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pawlohrad
 Trojizke (Petropawliwka) – Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Petropawliwka
 Trojizke (Pjatychatky) – Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pjatychatky
 Trojizke (Synelnykowe) – Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Synelnykowe
 Trojizke (Pokrowsk) – Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk
 Trojizke (Kramatorsk) – Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk
 Trojizke (Pokrowsk, Otscheretyne) – Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, Siedlungsgemeinde Otscheretyne
 Trojizke (Perewalsk) – Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Perewalsk
 Trojizke (Sjewjerodonezk) – Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Sjewjerodonezk
 Trojizke (Wosnessensk) – Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wosnessensk
 Trojizke (Nowa Odessa) – Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Nowa Odessa
 Trojizke (Odessa) – Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Odessa
 Trojizke (Podilsk) – Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Podilsk
 Trojizke (Krementschuk) – Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Krementschuk
 Trojizke (Berdjansk) – Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Berdjansk
 Trojizke (Melitopol) – Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol
 Trojizke (Seredyna-Buda) – Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Seredyna-Buda
 Trojizke (Nowhorod-Siwerskyj) – Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nowhorod-Siwerskyj

Siehe auch
 Troizkoje, ist der Name einer Vielzahl von Dörfern in Russland